USS Honolulu ha sido el nombre de más de un buque de la Armada de Estados Unidos, y puede referirse a:
 USS Honolulu (ID-1843), un buque de carga que sirvió entre 1917 y 1919.
 USS Honolulu (CL-48), un crucero ligero que sirvió entre 1938 y 1947.
 USS Honolulu (SSN-718), un submarino que sirvió entre 1985 y 2007.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos